Hércules Grimaldi (París, 16 de diciembre de 1623 - Montecarlo, 2 de agosto de 1651) fue Príncipe Heredero de Mónaco y Marqués de Baux desde 1643 hasta 1651. Era el único hijo de Honorato II, primer Príncipe Soberano de Mónaco y de su esposa, Hipólita Trivulzio.

Hércules se casó el 4 de julio de 1641 con María Aurelia Spínola, hija de Luca Spínola, Príncipe de Molfetta y de su prima, Pellina Spínola. Ambos eran miembros de la Casa de Spínola, una poderosa e influyente familia de la República de Génova.

Murió asesinado con un arma de fuego a los 27 años, por lo que fue su hijo el príncipe Luis, quien sucedió a su padre Honorato II en el trono monegasco.

Descendencia

De esta unión nacieron cuatro hijos:

Luis I (1642 - 1701). 
María Hipólita (1644 – 1694), casada con Carlos Manuel Filiberto de Simiane, Príncipe de Montafia. 
Juana María (1645 – 1710), casada con Andrés Imperiali, Príncipe de Francavilla. 
Teresa María (1648 – 1723), casada con Segismundo d'Este, Marqués de San Martino.

Ancestros

Hércules Grimaldi
Nacidos en París
Fallecidos en Montecarlo